Мальда (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 31,3 км². Население — 258 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Льейды